Haberg heißen folgende geographische Objekte:

 Haberg (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Haberg (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern

 Haberg (Gemeinde Bischofstetten), Ortschaft von Bischofstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Haberg (Gemeinde Steinakirchen), Ortschaft von Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Haberg (Gemeinde Seekirchen), Ortschaft von Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Haberg (Gemeinde Strobl), Ortslage von Strobl, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Haaberg